Piazzola kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Piazzola sul Brenta, kommun, Veneto, Provincia di Padova, 
 Piazzola (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 
 Piazzola (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Napoli, 
 Piazzola (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Reggio Emilia, 

Robotskapade Italienförgreningar